Primeira Divisão kan avse:
Primeira Liga - högstaserien i fotboll i Portugal. Denna kallades Primeira Divisão mellan 1938 och 1999 
Primeira Divisão (fotboll, Guinea Bissau) – högstaserien i fotboll i Guinea Bissau
Primeira Divisão (fotboll, Macao) – högstaserien i fotboll i Macao
Primeira Divisão (damvolleyboll, Portugal) – högstaserien i volleyboll för damer i Portugal
Primeira Divisão (herrvolleyboll, Portugal) – högstaserien i volleyboll för herrar i Portugal